Esistono più persone note di nome Patrick Wolf:

 Patrick Wolf, calciatore austriaco
 Patrick Wolf, musicista britannico